Une vidéo  (« Jouons » en anglais) ou playthrough est une vidéo, documentant un  d'un jeu vidéo, incluant toujours le commentaire d'un joueur. Un  diffère d'un  ou d'un guide de stratégie en se concentrant sur l'expérience subjective d'un individu avec le jeu, souvent avec des commentaires plein d'humour, irrévérencieux, ou critiques du joueur, plutôt qu'être une source objective d'informations sur la façon de progresser dans le jeu.

Histoire 

Depuis le début du jeu vidéo sur ordinateur, les joueurs de jeux vidéo ayant accès à des logiciels et périphérique de vidéographie se sont enregistrés en jouant à des jeux. L'une de ces formes consistait à ajouter des commentaires courants, typiquement humoristiques, ainsi que des captures d'écran ou des vidéos.

Notes et références

Articles connexes 
 Lexique du jeu vidéo
 Walkthrough (jeu vidéo) 

Terminologie du jeu vidéo